Примо́рск — посёлок в Быковском районе Волгоградской области России, единственный населённый пункт и административный центр Приморского сельского поселения.

С 1961 по 2003 год населённый пункт имел статус посёлка городского типа, а с 1959 по 1963 год — административный центр Приморского района.

География 

Посёлок расположен на левом берегу Волги (Волгоградское водохранилище), в Заволжье. Районный центр Быково расположен в 60 километрах севернее (вверх по течению), по трассе путь составляет около 68 км. В 5 километрах восточнее посёлка проходит трасса .

Недалеко Птичье озеро.

Население

Инфраструктура 

В посёлке есть центральное теплоснабжение, магазины, газопровод, больничные и прочие учреждения здравоохранения, детский сад и Приморская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя Советского Союза Семёнова П. А. (на 2011 год обучалось 360 человек), отделение почтовой связи 404070, местный рынок, пекарня, молокозавод, элеватор, приход Святого Иоанна Богослова.

История 
Образован перселенцами из Горно-Водяного. Новое поселение назвали Водяное, затем, по обилию лугов, Луго-Водяное. После переселения из зоны затопления в 1959 году поселок получил новое название «Приморск».

Решением исполкома Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся от 23 сентября 1959 года № 20/472 был зарегистрирован новый населённый пункт Приморск, возникший на территории Луго-Водяновского сельсовета Пролейского района в результате сселения в одно новое место населенных пунктов Луговая Пролейка (большей своей частью), Бирючья Балка, Калмыцкая Балка, Луго-Водяное, Луго-Широкое. Луго-Водяновский сельсовет Пролейского района с центром в посёлке Приморск был переименован в Приморский сельсовет. На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 ноября 1959 года посёлок Приморск был утвержден центром Пролейского района Сталинградской области, Пролейский район переименован в Приморский.

Решением исполкома Сталинградского Совета депутатов трудящихся от 08 июля 1961 года № 13/311 § 24 посёлок Приморск Приморского сельсовета Приморского района был отнесен к категории рабочих посёлков, за ним сохранено прежнее название.

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 01 февраля 1963 года «Об укрупнении сельских районов и изменении подчиненности районов и городов Волгоградской области» и решения исполкома Волгоградского областного Совета депутатов трудящихся от 7 февраля 1963 года № 3/55 территория Приморского района вошла в состав Среднеахтубинского района. Решением исполнительного комитета Волгоградского областного Совета депутатов трудящихся от 18 января 1965 года № 2/35 «Об образовании Быковского, Иловлинского, Киквидзенского, Кумылженского и Светлоярского района Волгоградской области» в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года «Об изменениях в административно-территориальном делении Волгоградской области» за счёт Среднеахтубинского района в Быковский район вошёл в том числе и Приморский поселковый Совет.

Постановлением Волгоградской областной Думы от 11 сентября 2003 года № 12/407 рабочий поселок Приморск был преобразован в сельское поселение — посёлок Приморск.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Приморского сельского поселения

Населённые пункты Быковского района
Бывшие посёлки городского типа Волгоградской области
Бывшие районные центры Волгоградской области